Courier (krój pisma)
 Courier (statek 1857)